Кокопо — город на северо-восточной оконечности острова Новая Британия, Папуа — Новая Гвинея. Является административным центром провинции Восточная Новая Британия и одноимённого себе . Население — 20 300 чел. (по переписи 2000 года).

География и климат 
Город расположен на берегу пролива Святого Георгия, в 20 км к востоку от города Рабаул.

История 
Город был основан немецкими колонистами в конце XIX века под названием Хербертсхёэ (). До 1910 года здесь размещалась германская колониальная администрация. На рубеже XIX—XX веков в Хербертсхёэ проживала и вела свою деятельность известная предпринимательница , известная также как «Королева Новой Гвинеи».

В 1918 году город вместе с бывшей германской колонией по результатам Первой мировой войны перешёл под управление британского доминиона Австралии. В 1949 году обе части Папуа — Новой Гвинеи были объединены в одно административно-территориальное образование, управляемое из Австралии. С 1975 года Кокопо в составе независимой Папуа — Новой Гвинеи.

19 сентября 1994 года произошло извержение вулкана Тавурвур; столица провинции была перенесена из Рабаула в Кокопо.

Население

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи